FNA puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de Lungi, por su código IATA.
 Farmacopea Nacional Argentina.
 Fondo Nacional de las Artes, ente cultural argentino.
 Federación Nacional de Agricultores, organización anarcosindicalista de España. 
 Flora of North America, obra que describe la flora nativa de Norteamérica.
 Fondo Nacional del Ahorro, Organización colombiana de presupuesto.